Il nome giapponese del simbolo buddista della svastica
 Manji (dal cinese Manzi) – nome utilizzato da Marco Polo per riferirsi alla Cina meridionale, ovvero le regioni conquistate da Kublai Khan
Società internazionale della svastica rossa – una organizzazione filantropica cinese fondata nel 1922
 Manji – un'era giapponese (1658-1661)
 Irshad Manji – scrittrice e giornalista canadese di origine pakistana
 Manji – una particolare forma dell'arma bianca giapponese sai
 Manji – titolo originale del romanzo La croce buddista di Jun'ichirō Tanizaki
 Manji – il protagonista del manga L'Immortale
 Clan Manji – gruppo al quale appartiene Yoshimitsu, personaggio immaginario della serie di videogiochi Tekken.
 Manji Yamada – bambina nata nel 2008 come orfana da madre in prestito.